Серге́й Никола́евич Маре́ев (1941-2019) — советский и российский философ. Доктор философских наук, профессор. Специалист в области логики, диалектики и истории философии. Ученик советского философа-марксиста Эвальда Васильевича Ильенкова. В . В. Пшенников вспоминал, что по свидетельству Побиска Кузнецова, Ильенков прямо указывал именно С. Мареева своим непосредственным продолжателем.

Биография 
Окончил философский факультет МГУ (1969). В 1973 году защитил кандидатскую диссертацию «Диалектика логического и исторического: на материале экономических рукописей К. Маркса 1857—1859 гг.», в 1985 году — докторскую «Конкретный историзм в теории познания марксизма».

Заведовал кафедрой философии Современной гуманитарной академии.  В последние годы заведовал кафедрой общеобразовательных дисциплин Московской международной высшей школы бизнеса «МИРБИС» (Институт), был главным научным сотрудником Научного центра имени Р. А. Белоусова. Член правления общества «Диалектика и культура», организующего ежегодные международные Ильенковские чтения.

Публикации 
Автор и соавтор более 300 публикаций, среди которых монографии, посвященные творчеству Э.В.Ильенкова и Л.С. Выготского, а также учебники по истории философии, логике, философии науки.

Монографии 
 Встреча с философом Э. Ильенковым. — М.: «Эребус», 1997.
 
 Из истории советской философии: Лукач—Выготский—Ильенков. — М.: «Культурная революция», 2008. — 448 с. ISBN 978-5-250-06035-6.
 С. Н. Мареев Классическая философия и «философия науки». — М.: Современная гуманитарная академия, 2009.
 С. Н. Мареев Мыслить...(Избранные статьи последних лет) - М.: Современная гуманитарная академия, 2011
 С. Н. Мареев Экономическая теория Маркса и её критики - М.: Институт МИРБИС, 2012.
 С. Н. Мареев Миф о Бердяеве - М.: Современная гуманитарная академия, 2012.
 Е. В. Мареева, С. Н. Мареев Проблема мышления: созерцательный и деятельностный подход. — М.: Академический проект, 2013.
 С.Н. Мареев. Э.В.Ильенков: жить философией. - М.: Академический проект, 2015.
 С.Н. Мареев. Конкретный историзм. - М.: Современная гуманитарная академия, 2015.
 С.Н. Мареев. Л.С.Выготский: философия, психология, искусство. - М.: Академический проект, 2017.

Учебные пособия 
 Краткая история философии / под общей редакцией В. Г. Голобокова. — М.: «Олимп», 1997; АСТ, «Олимп» 2002. — 560 стр. — ISBN 5-17-006916-2, ISBN 5-8195-0453-4
 
 
 
 
 Е. В. Мареева, С. Н. Мареев, А. Д. Майданский. Философия науки. — М: «Инфра-М», 2010.

Статьи 
 «Парадоксы» и «псевдопарадоксы» (Противоречия теории множеств и проблема определения числа) // «Научная мысль Кавказа», 2000, № 1.
 Э. В. Ильенков и социализм // «Вопросы философии», 2004, № 3.
 Историзм и социологизм в общественной науке // «Свободная мысль — XXI», 2004, № 12.
 Идея трансцендентальной логики у Канта // «Историко-философский альманах», МГУ, выпуск 1, 2005.
 О деятельностной природе воображения в немецкой философской классике // «Вопросы философии», 2005, № 7.
 Лев Толстой и Лев Шестов о жизни и смерти // «Лев Толстой. Новый век». 2005, № 1.
 Либерализм и демократизм о равенстве и справедливости // «Свободная мысль — XXI», 2005, № 12.
 Cosmology of Mind (Космология духа) // Studies in East European Thought, № 3—4, September 2005.
 Marx, neuvostofilosofia, Iljenkov // Marx ja Venaja, Aleksanteri Papers 1/2006.
 Начало и конец «философии науки» // «Свободная мысль — XXI», 2006, № 4.
 Дуализм и монизм в понимании сознания // «Мир психологии», 2006, № 2.
 Соотношение мышления и речи у Л. С. Выготского и Э. В. Ильенкова // «Историко-философский альманах», 2007, № 2.
 Рецензия на монографию В. М. Межуева «Идея культуры» (М.: «Прогресс-Традиция», 2006) // «Вопросы философии», 2007, № 8.
 Спиноза в советской философии // «Логос. Философско-литературный журнал», 2007, № 2.
 Социализм: теория и практика // «Эвальд Васильевич Ильенков». Серия «Философия России второй половины XX века». — М., 2008.
 Ильенков и «философия науки» // «Логос. Философско-литературный журнал». 2009, № 1.
 К. Маркс о природе экономических кризисов // «Свободная мысль — XXI», 2009, № 4.
 От Канта и Кассирера к Ильенкову: проблема идеальности человеческих чувств // «Вопросы философии», 2009, № 9.
 Красота спасёт мир // «Свободная мысль — XXI», 2009, № 12.
 Идеи, идеалы и «ценности» // «Свободная мысль — XXI», 2010, № 2.
 Воображение и логика у Канта // Философия Канта в критике современного разума: сборник статей — М. 2010.
 Методология исторического исследования: социальная философия и материалистическое понимание истории // «Логос. Философско-литературный журнал», 2011, № 2.
 О соотношении красоты и добра: Толстой и Достоевский // «Лев Николаевич Толстой». Серия «Философия России первой половины XX века». — М., 2014.
 Ильенков Эвалд Васильевич // Енциклопедиjа руске философиjе, допунски том, у редакциjи Михаила Маслина, Ср̀бија, Београд, 2014.
 Abstract and Concrete Understanding of Activity: ‘Activity’ and ‘Labour’ in Soviet Philosophy // The practical essence of man : the 'activity approach' in late Soviet philosophy, Historical Materialism, Book Series, volume 108, Brill, Leiden | Boston 2015.
 Ответ Т. Рокмору (в защиту идеализма) // «Вопросы философии», 2015, № 5.
 Лев Толстой и Лев Шестов о проблеме жизни и смерти // «Лев Исаакович Шестов» Серия «Философия России первой половины XX века». — М., 2016.
 Случайность и необходимость Октябрьской революции // «Свободная мысль — XXI», 2016, № 5.
 Lifshits and Ilyenkov on the nature of the ideal //Studies in East European Thought, Volume 68, Issue 4, December 2016.
 Hegelian Dialectics and Soviet Marxism (from Vladimir Lenin to Evald Ilyenkov) // Hegelian Marxism. The Uses of Hegel’s Philosophy in Marxist Theory from Georg Lukacs to Slavoj Žižek. Edited by Anders Bartonek & Anders Burman. Sodertorn Philosophical Studies 22. Printed by Elanders, Stockholm 2018. p. 61-80.

Примечания 

Философы России
Философы XX века
Философы XXI века
Школа Ильенкова
Преподаватели вузов Москвы
Доктора философских наук
Авторы учебников